Deuel megye (Dél-Dakota)
Deuel megye (Nebraska)